Alex Garcia (basquetebolista)
 Alex Garcia (lutador)
 Aleix García

Desambiguação